River Bend ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 River Bend (Alabama)
 River Bend (Georgia)
 River Bend (Louisiana)
 River Bend (Missouri)
 River Bend (North Carolina)
 River Bend Estates (Virginia)

in Südafrika:
 River Bend (Südafrika)